

Patronymie
 Louis Picarda (1848-1901) est un pere spiritain et un biologiste français. 
 Mathurin Picarda (1845-1889) est un ancien vicaire apostolique de Sénégambie.